Das Dekanat Waidhofen an der Thaya ist ein Dekanat der römisch-katholischen Diözese St. Pölten.

Pfarren mit Kirchengebäuden und Kapellen

Dekanat Waidhofen an der Thaya 
Das Dekanat umfasst 26 Pfarren.

Dechanten 

 1711–1719 Johann Ernst von Jamaigne
 bis 2015 Alfred Winkler
 seit 2016 Josef Rennhofer

Einzelnachweise 

Waidhofen an der Thaya
!Pfarren
Waidhofen an der Thaya
Bezirk Waidhofen an der Thaya